Змагання з вітрильного спорту в класі 470 серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2016 пройшли з 10 по 17 серпня в Марина да Глорія. Загалом відбулось 11 запливів (останній з них — медальний).

Розклад змагань 
Всі змагання проходять у серпні

Результати

Посилання 
 Вітрильний спорт на офіційному сайті Ігор   
 Міжнародна федерація вітрильного спорту 

470 (чоловіки)